Бети Марион Вајт (; Оук Парк, 17. јануар 1922 — Лос Анђелес, 31. децембар 2021) била је америчка глумица, певачица, водитељка и писац. После седамдесет година каријере сматра се једном од најцењенијих комичарки на свету, и једном од најстаријих активних глумица. Од 1945. године до данас, глумила је у око 120 филмских и телевизијских остварења. Номинована је за двадесет Еми награда, од којих је освојила седам. Од 2009. године и улоге баке Ени у филму Веридба поред Сандре Булок, њена популарност у Америци је нагло порасла, а 2011. године је проглашена за најпопуларнију и најомиљенију јавну личност у САД.

У Србији, а и широм света, позната је и по реклами за „сникерс” у којој каже: -{ То није оно што је твоја девојка рекла}-.

Приватан живот 
Бети Вајт је рођена 17. јануара 1922. године у Оук Парку (Илиноис). Њен отац, Хорејс Лоренс, био је електроинжењер, док је мајка Тес Кертис била домаћица. Бети по мајци има грчко и велшко порекло, а по оцу данско и енглеско. За време Велике кризе, породица Вајт се сели у Лос Анђелес, где Бети уписује основну школу Horace Mann School и средњу Beverly Hills High School. Пошто је желела да буде писац, Бети је за време школовања писала комаде за школске приредбе, али је играјући у њима заволела глуму и јавни наступ.

Каријера

1945—1969 
Вајтова је каријеру почела 1939. године, неколико месеци по завршетку школе. То је било када је у пилот-емисијама једне телевизијске куће из Лос Анђелеса гостовала певајући песму -{The Merry Widow}-. Након тога радила је као модел, и у позоришту -{Bliss Hayden Little Theatre}-. По избијању Другог светског рата приморана је да ступи у службу Америчких волонтерки, те се њена тек започета каријера прекида до 1945. године, када почиње да ради као водитељ. То су били шоу-програми -{Blondie}-, -{The Great Gildersleeve}- и -{This Is Your FBI}-, и њихова популарност јој је обезбедила сопствену емисију - Бети Вајт шоу. Године 1952. основала је продуцентску кућу -{Bandy Productions}-, и играла у њеном првом пројекту, комедији Живот са Елизабет. Ова ТВ-серија јој је донела Награду Еми за најбољу главну глумицу у комедији, те тако битно утицала на даљи ток њене каријере.

Филмографија

Филм

Телевизија

Извори

Спољашње везе 

 
 “Срећна сам што сам доброг здравља”: Глумица ускоро пуни 100 година и открива рецепт за дуговечност (Објектив, 29. децембар 2021)
 Највољенија глумица на свету преминула у 100. години: Бети Вајт је била и остала легенда (Блиц жена, 31. децембар 2021)
 ПРЕМИНУЛА ИКОНА ХОЛИВУДА: Глумица Бети Вајт умрла у 99 години („Вечерње новости”, 31. децембар 2021)
 Преминула америчка глумица Бети Вајт („Политика”, 31. децембар 2021)

Рођени 1922.
Умрли 2021.
Америчке глумице
Добитници награде Еми